Mount Armstrong kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Armstrong (berg i Antarktis),

Kanada 

 Mount Armstrong, Alberta, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar